Ledingssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ledingssjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,22 km²)
Ledingssjön (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,14 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn